Abelaturus är ett släkte av kvalster. Abelaturus ingår i familjen Aturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kvalster
Abelaturus